Абушенко — фамилия. Известные представители:

 Абушенко, Владимир Леонидович (1957—2015) — белорусский социолог и социальный философ. Кандидат философских наук (1985).
 Абушенко, Семён Дмитриевич (1906—1959) — нарком государственной безопасности Киргизской ССР, депутат Верховного Совета СССР первого созыва.